Dick Roelofsen, Nederlands dirigent en hoornist
 Joep Roelofsen (1985), Nederlands radio-dj
 Marco Roelofsen (1968), Nederlands voetballer
 Pieter Roelofsen (1908-1966), Nederlands roeier
 Richard Roelofsen (1969), Nederlands voetballer
 Tim Roelofsen (1987), Nederlands schaatser
 Willem Albert Johan Roelofsen (1897-1971), Nederlands generaal